Contea di Lunenburg – contea della Virginia, Stati Uniti d'America
 Contea di Lunenburg – contea della Nuova Scozia, Canada